Казбек Исаевич Бадоев (род. 1901; сел. Тулатово, Российская империя — 1979) — осетинский и советский писатель.

Биография 
Казбек Бадоев родился в 1901 году в селе Тулатово, окончил 6 классов сельской школы, но не смог продолжить обучение из-за сложного материального положения. После образования СССР вёл активную общественную деятель, в 1926 году отправился в командировку в Москву, спустя 4 году получив диплом вернулся в Осетию. В 1937 году Бадоев был осуждён, но к 1955 был освобождён и реабилитирован.

Первые рассказы писателя появились в печати в 1928 году. Сначала Бадоев писал о социалистическом строительстве в Осетии. Одни из крупнейших произведений Бадоева — роман «От битвы к битве», написанный в 1962 году и «Искатели счастья». Помимо написание собственных сочинений он также переводил произведения с русского языка на осетинский.

Умер в 1979 году.

Источники 
 Бадоев Казбек

Осетинские писатели